Прва „А” Београдска лига у сезони 1978/79. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1978/79. следећи клубови су променили ранг:	
 Дунавац из Гроцке се као првопласирани тим Прве „А” Београдске лиге преселио се у Београдску зону.	
 Змај из Земуна је нови члан Прве „А” Београдске лиге за сезону 1979/80. годину.

Клубови и локација тимова Прве „А” Београдске лиге 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 120%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. БСКБорча

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. Црвена звездаМали Мокри Луг

 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. БАСК Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. Срем Јаково

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. ВинчаВинча

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. ПалилулацКрњача
 
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. Телеоптик Земун

	

|-
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |8. БСК Батајница

	

	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|9. ДунавацГроцка

 
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. ЖелезничарБеоград
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. Бежанија Београд

 

 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. Јединство Сурчин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. Балкан Миријево

 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. Дунав Велико Село

 
|}

Посећеност утакмица 

Статистика

|valign="top" |

{| class="infobox" style="font-size: 90%; width: 33em;"
|--- style="background: #98A1B2;" style="font-size: medium;" 
! colspan="3" style="font-size: medium;" style="text-align:center" bgcolor= #dcdbd6 | Резултати
|---
|colspan="3" style="text-align:center"|Највећа победа домаћег тима 
|--- style="background: #C0FFC0; align:left;" 
||Коло2.||Дунавац, Гроцка - Срем, Јаково||style="text-align:right;"| (8:0)
|--- style="background: #C0FFC0; align:left;"  
|| Коло 20.||Дунавац, Гроцка - Бежанија||style="text-align:right;"| (8:0)
|--- 
|colspan="3" style="text-align:center"| Највећа победа гостујућег тима 
|--- style="background: #C0FFC0; align:left;" 
|| Коло8.||Дунав, Велико Село - Дунавац, Гроцка||style="text-align:right;"| (0:4)
|--- style="background: #C0FFC0; align:left;"  
|| Коло 14.||Балкан, Миријево - Црвена звезда, Мали Мокри Луг||style="text-align:right;"| (0:4)
|--- 
|colspan="3" style="text-align:center"| Највише датих голова на утакмици 
|--- style="background: #C0FFC0; align:left;"  
|| Коло 26.||Палилулац  - Бежанија||style="text-align:right;"| (8:4)
|}
|}

Табела

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1978/79. у југословенском фудбалу